Collegio uninominale Lazio - 05 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Lazio - 05 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020